Елатомский мятеж (1905) — выступление против царской власти
 Елатомский мятеж (1918) — белогвардейское выступление против советской власти
 Елатомский мятеж (1921) — зелёноармейское выступление против советской власти